Истакаватла има више значења:

 Истакаватла (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Истакаватла (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику